Der lateinische Ausdruck anno oder Anno (Ablativ zu annus „Jahr“) vor einer Jahreszahl steht für:

 „im Jahr“
 ggf. mit genauerer Bezeichnung, zum Beispiel:
 Anno Domini – im Jahr des Herrn
 Anno Salutis – im Jahr des Heils
 Anno Diocletiani – im Jahr Diokletians (im koptischen Kalender), siehe Diokletianische Ära
 Anno Hegirae – im Jahr der Hidschra, siehe Islamischer Kalender
 Anno Mundi – im Jahr [der Erschaffung] der Welt, siehe Annus mundi

Der Name Anno steht für
 Anno (Vorname), siehe dort zu Namensträgern
 Anno (Spieleserie), eine Computerspielserie
 Anno-Verlag, deutscher Buchverlag

Familienname:
 Anton Anno (1838–1893); deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterdirektor und Dramatiker
 Charlotte Anno (1844–1888), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Charlotte Frohn
 Hideaki Anno (* 1960), japanischer Animator und Regisseur
 Anno Izuo (1909–1939), japanischer Sprinter
 Anno Mitsumasa (1926–2020), japanischer Autor und Illustrator
 Moyoco Anno (* 1971), japanische Manga-Zeichnerin
 Noriko Anno (* 1976), japanische Judoka

ANNO steht für:
 ANNO – AustriaN Newspapers Online, ein Digitalisierungsprojekt der Österreichischen Nationalbibliothek

Siehe auch:

 ANO

Abkürzung